Barclays Dubai Tennis Championships 2008 (kobiety)
 Barclays Dubai Tennis Championships 2008 (mężczyźni)